David Joseph Lowery (Newcastle upon Tyne, 20 de janeiro de 1984) é um futebolista das turco-caiquense. Atualmente, defende o SWA Sharks, equipe da MFL League.

Ligações externas 
Jogos e gols de futebolistas das Ilhas Turks e Caicos. RSSSF.

Futebolistas das Ilhas Turks e Caicos
Naturais de Newcastle upon Tyne